Lezno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljozna, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast, Ljoznenskі Rajon,

Polen 

 Leźno, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat kartuski, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar